Константи́н Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Константин Борисович (род. 1980) — сотрудник ФСБ, военный химик из Института криминалистики ФСБ, предположительно причастен к отравлению Алексея Навального.
 Кудрявцев, Константин Константинович (1912—1994) — советский конькобежец и легкоатлет, тренер по конькобежному спорту.